Абдул-Лати́ф, Абдуллати́ф () — мужское имя арабского происхождения, в переводе на русский язык означает «слуга Доброго» (под Добрым подразумевается Бог). Состоит из слов «абд» — слуга, раб и «аль-латиф» — одно из 99 имён Аллаха, означает приветливый, милый, мягкий, добрый, любезный, нежный, изящный, тонкий, интересный, прекрасный. Распространено у многих народов исповедующих ислам.

Абдул-Латиф
 Абдул-Латиф (казанский хан) (ок. 1475—1517) — правитель Казанского ханства
 Исмаэль Абдуллатиф — футболист клуба «Аль-Наср» и национальной сборной Бахрейна
 Филали, Абдуллатиф — марокканский политик, премьер-министр Марокко в 1994—1998 годах

Абдул-Латиф аль-Багдади
 Абдул-Латиф аль-Багдади (1162—1231) — арабский учёный в области медицины, юриспруденции и др.
 Абдул-Латиф аль-Багдади (1917—1999) — египетский политический и военный деятель, один из лидеров революции 1952 года, вице-президент Объединённой Арабской Республики и Египта в 1958—1964 годах.